Buchy ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Buchy (Moselle) im Département Moselle 
 Buchy (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime